My Turn si può riferire a:
 My Turn – album di Doug Stone del 2006
 My Turn – album di Tanya Tucker del 2009
 My Turn – singolo degli Hoobastank del 2009
 My Turn – singolo di Martina Bárta del 2017
My Turn  –  singolo di John Lundvik del 2018
My Turn – album di Lil Baby del 2020